Pełna lista medalistów mistrzostw świata w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego juniorów.

Wyniki

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2019

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie cyclingarchives.com 
 Wyniki na stronie procyclingstats.com 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym